Пан може да се отнася за:

 Пан – бог на пасищата в древногръцката митология
 Пан – естествен спътник на Сатурн
 пан – обръщение в мъжки род в полския и други езици, еднозначно на българското „господин“
 ПАН (полиакрилонитрил) – наименование на вид влакна на изкуствена основа, използвани в текстила като съставка за направата на платове и прежди
 Пан – българско издателство

 Питър Пан – литературен герой

Вижте също 
 Pan – латинското наименование на род Шимпанзета